Влади́мир Нау́мов:
 Наумов, Владимир Адольфович (1879—1953) — физико-химик, профессор, заведующий кафедрой химического факультета МГУ.
 Наумов, Владимир Александрович (род. 1962) — советский и российский геолог.
 Наумов, Владимир Алексеевич (1936—2005) — советский тракторист в Мордовской АССР, Герой Социалистического Труда (1973).
 Наумов, Владимир Борисович (род. 1938) — советский и российский геохимик.
 Наумов, Владимир Викторович (род. 1961) — советский и российский писатель-фантаст и журналист.
 Наумов, Владимир Владимирович (род. 1956) — белорусский политик, министр внутренних дел.
 Наумов, Владимир Георгиевич (1876—не ранее 1951) — советский военно-морской деятель, профессор, инженер-капитан 1-го ранга (1940).
 Наумов, Владимир Григорьевич (1970—2014) — украинский гражданин, беспартийный, активист самообороны Майдана, Герой Украины.
 Наумов, Владимир Иванович (1929—2017) — советский государственный и политический деятель.
 Наумов, Владимир Михайлович (род. 1973) — российский маньяк, педофил, насильник-рецидивист и убийца.
 Наумов, Владимир Наумович (1927—2021) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер, педагог.
 Наумов, Владимир Николаевич (1931—2015) — советский и российский композитор.
 Наумов, Владимир Павлович (род. 1925) — советский и российский историк, доктор исторических наук.
 Наумов, Владимир Тимофеевич (1947—1979) — советский футболист.